Clotario puede referirse a los siguientes reyes:

 Clotario I, rey de los francos en 511-561.
 Clotario II, rey de los francos en 584-629.
 Clotario III, rey de los francos en 657-673.
 Clotario IV, rey de los francos en 718-719.
 Hlothhere de Kent, rey de Kent (673-685)
o a Clotario Blest (1899-1990), dirigente social chileno